Aum kan betrekking hebben op:

Aum Shinrikyo, Aum in de naam komt van ondergenoemde mantra
Om (mantra), een mantra en heilig symbool in het hindoeïsme, waarvan de alternatieve schrijfwijze Aum is.
Aum (album),  een album uit 1972 van de Duitse krautrock-groep Deuter
AUM, als acroniem betekent AUM: Assets Under Management (activa in beheer).